Niemcy:
 Kolmberg – dzielnica Lipska

Zobacz też:
 Collenberg
 Collmberg
 Colmberg